Іоанн XIV († 984) — сто тридцять сьомий Папа Римський
 Іоанн XIV Калека (1283—1347) — Константинопольський Патріарх